Lupul ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Lupul (1959–2007), kanadischer Eishockeyspieler
 Joffrey Lupul (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Johann Lupul (1836–1922), österreichisch-rumänischer Politiker und Dichter